Słupca – miasto w województwie wielkopolskim, na Równinie Wrzesińskiej, siedziba gminy Słupca i powiatu słupeckiego
 Słupca – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Bulkowo
 Słupca – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim
 Słupca – dawna gromada
 Słupca – przystanek kolejowy w Słupcy, powiecie słupeckim w województwie wielkopolskim
  SKP Słupca – słupecki Klub Piłkarski Słupca

Zobacz też 
 Dekanat słupecki, Nowa Słupca, Powiat słupecki, Orkiestra Dęta OSP Słupca, Mostostal Słupca, Słupiec (Nowa Ruda), Słupiec (góra), Parafia św. Leonarda w Słupcy